Коромандельский нетопы́рь () — вид небольших летучих мышей из семейства гладконосых летучих мышей (Vespertilionidae).

Распространение и места обитания 
Страны распространения: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Китай, Индия, Лаос, Мьянма, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Вьетнам. Зарегистрирован между 100 и 2769 м над уровнем моря. Этот вид встречается в различных биотопах от лесов до сельскохозяйственных ландшафтов и городов.

Образ жизни и питание 
Днюют на деревьях, в щелях и трещинах в стенах и потолках, в старых зданиях, храмах, под корой и в дуплах деревьев небольшими группами. Летают медленно охотятся на мух, муравьёв и других мелких насекомых.

Размножение 
Приносят три приплода в год, по два детёныша.

Угрозы и охрана 
Для данного вида нет серьёзных угроз.

Примечания

Ссылки 
 Csorba, G., Bates, P., Furey, N., Bumrungsri, S., Molur, S. & Srinivasulu, C. 2008. Pipistrellus coromandra. In: IUCN 2012

Нетопыри
Животные, описанные в 1838 году
Млекопитающие Азии